Blansko bezeichnet:

 die Stadt Blansko in Tschechien
 den Ortsteil Blansko der Gemeinde Hrochův Týnec, Tschechien
 den Ortsteil Blansko der Gemeinde Jablonec nad Jizerou, Tschechien
 den Ortsteil Blansko der Gemeinde Kaplice, Tschechien
 den Ortsteil Blansko der Gemeinde Povrly, Tschechien
 die Ruine der Burg Blansko, Tschechien